Comitatul Cascade sau Cascade County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii

Cascade County, Montana
Cascade County, Washington (proposed new county)